L'Open de Malaisie féminin 2006 (ou Malaysian Open 2006) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 25 au . 

La championne du monde Nicol David conserve son titre en battant Tania Bailey qui avait éliminé la  mondiale Vanessa Atkinson en quart de finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie masculin de squash 2006
 Open de Malaisie

Féminin 2006
Squash en 2006
Sport en Malaisie en 2006
Sport en juillet 2006